

Позиції в чартах

Примітки